KKR ist eine Abkürzung für:
 Kernkraftwerk Rheinsberg, das erste Kernkraftwerk der DDR
 Kleinkraftrad
 KKR & Co., vormals Kohlberg Kravis Roberts & Co., eine US-amerikanische Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft
 Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes, Funktionseinheit innerhalb der Generalzolldirektion
 Kramers-Kronig-Relation
 Krefeld Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Kultur Kooperative Ruhr

KKR